Трису́л () — группа, состоящая из трёх горных вершин в западной части Гималаев. Находится на территории региона Кумаон индийского штата Уттаракханд, в 15 км западнее наивысшей вершины региона — Нанда-Деви (7816 м).

В 1907 году горная вершина Трисул была впервые покорена англо-французской экспедицией Т. Г. Лонгстаффа с проводниками братьями Б. и К. Брохерел.

Поблизости от неë расположены ещё две вершины с названиями Трисул:

 Трисул II — 6 690 метров
 Трисул III — 6 007 метров

Примечания

Литература 
 Jill Neate, High Asia: An illustrated history of the 7000 metre peaks, The Mountaineers, 1989. — ISBN 0-89886-238-8.

Ссылки 
 
 

Гималаи
Горные вершины Индии
География Уттаракханда